William Harrison – scrittore e sceneggiatore statunitense 
 William Henry Harrison – generale e politico statunitense